Тимин — многозначный термин.

 Тимин — русская фамилия.
 Тимин — мифическая рыба в индуизме.
 Тимин — органическое соединение из группы пиримидиновых оснований.

Персоналии 
 Тимин, Александр Иванович (1910—1993) — народный художник РСФСР
 Тимин, Владимир Васильевич (1937—2015) — советский и российский коми писатель и сценарист, заслуженный работник культуры РФ.
 Тимина, Елена Вячеславовна (род. 1969) — советская, российская и голландская спортсменка, игрок в настольный теннис.